
Cornelius este un nume latin care se poate referi la:

Prenume 
 Cornelius Elanjikal
 Cornelius Fuscus
 Cornelius Jansen
 Cornelius Vanderbilt

 Aulus Cornelius Celsus
 Gallus Cornelius Caius
 Heinrich Cornelius Agrippa
 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus
 Lucius Cornelius Sulla
 Publius Cornelius Scipio

Nume de familie 
 Jan Cornelius
 Robert Cornelius

Denumiri geografice 
 Cornelius, Oregon, oraș în Statele Unite ale Americii

Vezi și 
 Cornel (prenume)
 Cornelia (prenume)
 Corneliu (prenume)
 Cornelis (nume)
 Cornescu (nume de familie)

 Cornea (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)

 Cornu (dezambiguizare)

Prenume masculine